Tom Crean (rugby à XV) (1873-1923)
 Tom Crean explorateur irlandais (1877-1938) 
  (1966-)